Jméno a příjmení Libor Švec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Libor Švec (* 1977) – český judista
Libor Švec (* 1981) – český judista